Ел Запоте Уно има више значења:

 Ел Запоте Уно (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте Уно (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте Уно (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запоте Уно (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику